Curth ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Curth (* 1926), deutscher Politiker (NSDAP, DBD)
 Christian Curth (* 1970), deutscher Eishockeyspieler
 Eric Curth (* 1992), deutscher Basketballspieler
 Jeppe Curth (* 1984), dänischer Fußballspieler
 Johannes Curth (1899–1983), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Max Curth, deutscher Unternehmer, Gründer des gleichnamigen Automobilherstellers

Siehe auch:
 Curt
 Curd
 Kurth
 Court
 Courtes